Хельга Гунериус Эриксен (; родилась 11 октября 1950 года, Ставангер) — норвежская детская писательница, прозаик.

Биография 
Хельга Гунериус Эриксен родилась 11 октября 1950 года в норвежском городе Ставангер. 

Её  литературный дебют состоялся в 1986 году с изданием детской книги PÅ stripejakt.  Среди ее другие детских произведений: Båten i treet 1988 года издания, Vi kjem frå havet, изданном в 1998 году, и Flugepapir — 2003 года издания. За эти произведения она была удостоена норвежской ежегодной литературной премии Браге,  присуждаемой Норвежским книжным призовым фондом  совместно с Ассоциацией норвежских издателей за лучшие опубликованные произведения норвежской литературы прошедшего года. 

Хельга Гунериус Эриксен является также автором романа Rut, изданного в 2002 году. К настоящему времени она написала 25 книг, включающих в себя фотокниги, романы, поэтические произведения для детей и юношества, драму и др. Часть своих книг она сама и иллюстрирует. 

В 1991 году Хельга Гунериус Эриксен была удостоена Премии Ассоциации норвежских критиков  Финны Инга.

Библиография

Произведения для взрослых 
Dersom du, роман, 1994
Kvadratiske konturar, 1998
Rut, роман, 2002
Påls reise, 2009

Произведения для детей и юношества
På stripejakt (1986)
Tashi og tanken som vart vekk (1987)
Båten i treet (роман иллюстрирован автором, 1988)
Inga jente er som du! (1989)
Eg øver meg, eg øver meg (1990)
Finn Inga! (1991)
Stjerna over Bergen (1992)
Vi skal gjere det! (1993)
Ingen ser meg (1993)
Eit kyss er nok (1994)
Jungelord (1994)
Snakke er sølv (1995)
Donna Q (1995) 
Vi kjem frå havet (1998) 
Flugepapir (2003)
Roma amoR (2004) 
Komme og gå (2005)
Eg er på veg 
Peri og Peti vender om (2013)

Ссылки
Helga Gunerius Eriksen

Примечания 

Родившиеся в 1950 году
Писательницы XX века
Писательницы XXI века
Википедия:Биографии современников
Детские писатели Норвегии
Персоналии:Ставангер